Пхангнга:

 Пхангнга — город в Таиланде.
 Пхангнга — залив Андаманского моря.
 Пхангнга — провинция в Таиланде.

См. также 
 Мыанг-Пхангнга